No Way Out (1950), com Richard Widmark e Linda Darnell
No Way Out (1987), com Kevin Costner e Gene Hackman
WWE No Way Out, evento anual de wrestling profissional
No Way Out (álbum), gravação Puff Daddy

Desambiguação